Hispania Racing F1 Team (krajše HRT F1 Team, prvotno Campos Meta 1) je špansko moštvo Formule 1, eno treh novih za  in sploh prvo špansko moštvo Formule 1. Ustanovil ga je nekdanji dirkač Adrián Campos, kasneje pa ga je prevzel José Ramón Carabante, s čimer ga je rešil finančnih težav in mu zagotovil nastop v Formuli 1. Kot edino moštvo se niso udeležili nobenih testiranj pred začetkom sezone, tako da so svoj dirkalnik Hispania F110 prvič preizkusili šele na petkovem prostem treningu pred prvo dirko sezone za . Tehnični direktor moštva je Geoff Willis, ki je dolgo časa delal za Williams, športni direktor pa Colin Kolles. Oba dirkača moštva sta debitanta v Formuli 1, Bruno Senna in Karun Čandok.

Popoln pregled rezultatov 

|-
!rowspan="5"| 
|rowspan="5"| Hispania F110
|rowspan="5"| Cosworth CA2010 V8
|rowspan="5"| 
|
| BAH
| AVS
| MAL
| KIT
| ŠPA
| MON
| TUR
| KAN
| EU
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| JAP
| KOR
| BRA
| ABU
|
!rowspan="5"| 0
!rowspan="5"| 11.
|-
|align="left"|  Karun Čandok
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 14
|bgcolor="#CFCFFF"| 15
|bgcolor="#CFCFFF"| 17
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 14
|bgcolor="#CFCFFF"| 20
|bgcolor="#CFCFFF"| 18
|bgcolor="#CFCFFF"| 18
|bgcolor="#CFCFFF"| 19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="left"|  Bruno Senna
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 16
|bgcolor="#CFCFFF"| 16
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 20
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 19
|bgcolor="#CFCFFF"| 17
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 15
|bgcolor="#CFCFFF"| 14
|bgcolor="#CFCFFF"| 21
|bgcolor="#CFCFFF"| 19
|
|-
|align="left"|  Sakon Jamamoto
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 20
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 19
|bgcolor="#CFCFFF"| 20
|bgcolor="#CFCFFF"| 19
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 16
|bgcolor="#CFCFFF"| 15
|
|
|
|-
|align="left"|  Christian Klien
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 22
|bgcolor="#CFCFFF"| 20
|
|-
!rowspan="4"| 
|rowspan="4"| Hispania F111
|rowspan="4"| Cosworth CA2011 V8
|rowspan="4"| 
|
| AVS
| MAL
| KIT
| TUR
| ŠPA
| MON
| KAN
| EU
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| JAP
| KOR
| IND
| ABU
| BRA
|
!rowspan="4"| 0
!rowspan="4"| 11.
|-
|align="left"|  Narain Kartikejan
|bgcolor="#FFCFCF"| DNQ
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 23
|bgcolor="#CFCFFF"| 21
|bgcolor="#CFCFFF"| 21
|bgcolor="#CFCFFF"| 17
|bgcolor="#CFCFFF"| 17
|bgcolor="#CFCFFF"| 24
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 17
|
|
|
|-
|align="left"|  Daniel Ricciardo
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 19
|bgcolor="#CFCFFF"| 19
|bgcolor="#CFCFFF"| 18
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| NC
|bgcolor="#CFCFFF"| 19
|bgcolor="#CFCFFF"| 22
|bgcolor="#CFCFFF"| 19
|bgcolor="#CFCFFF"| 18
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 20
|
|-
|align="left"|  Vitantonio Liuzzi
|bgcolor="#FFCFCF"| DNQ
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 22
|bgcolor="#CFCFFF"| 22
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 16
|bgcolor="#CFCFFF"| 13
|bgcolor="#CFCFFF"| 23
|bgcolor="#CFCFFF"| 18
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 20
|bgcolor="#CFCFFF"| 19
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 20
|bgcolor="#CFCFFF"| 23
|bgcolor="#CFCFFF"| 21
|
|bgcolor="#CFCFFF"| 20
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|
|-
!rowspan="3"| 
|rowspan="3"| HRT F112
|rowspan="3"| Cosworth CA2012 V8
|rowspan="3"| 
|
| AVS
| MAL
| KIT
| BAH
| ŠPA
| MON
| KAN
| EU
| VB
| NEM
| MAD
| BEL
| ITA
| SIN
| JAP
| KOR
| IND
| ABU
| ZDA
| BRA
!rowspan="3"| 0
!rowspan="3"| 12.
|-
|align="left"|  Pedro de la Rosa
|bgcolor="#FFCFCF"| DNQ
|bgcolor="#CFCFFF"| 21
|bgcolor="#CFCFFF"| 21
|bgcolor="#CFCFFF"| 20
|bgcolor="#CFCFFF"| 19
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret 
|bgcolor="#CFCFFF"| 17
|bgcolor="#CFCFFF"| 20
|bgcolor="#CFCFFF"| 21
|bgcolor="#CFCFFF"| 22
|bgcolor="#CFCFFF"| 18
|bgcolor="#CFCFFF"| 18
|bgcolor="#CFCFFF"| 17
|bgcolor="#CFCFFF"| 18
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 17
|bgcolor="#CFCFFF"| 21
|bgcolor="#CFCFFF"| 17
|-
|align="left"|  Narain Kartikejan
|bgcolor="#FFCFCF"| DNQ
|bgcolor="#CFCFFF"| 22
|bgcolor="#CFCFFF"| 22
|bgcolor="#CFCFFF"| 21
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 15
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret 
|bgcolor="#CFCFFF"| 18
|bgcolor="#CFCFFF"| 21
|bgcolor="#CFCFFF"| 23
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret 
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 19
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 20
|bgcolor="#CFCFFF"| 21
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 22
|bgcolor="#CFCFFF"| 18
|-
|}

Moštva Formule 1
Konstruktorji Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 2010